inserir fonte aqui</ref>

Lança
Ou ainda:
Lança (unidade)
Praia da Lança
Lança-perfume

Desambiguação

As lanças, espetos ou pés de galinha são dispositivos de segurança utilizados em muros e marquises de prédios na cidade de Salvador, Bahia. Na linguagem jurídica são chamados de ofendículos - tema de grande divergência doutrinária, considerados como legítima defesa antecipada ou violência antecipada diante de uma agressão incerta.

https://jus.com.br/artigos/11867/o-uso-dos-ofendiculos-e-sua-natureza-juridica